Kempton (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Kempton (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Kempton (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Kempton (motorfietsmerk), een historisch Brits merk van motorfietsen en scooters